Samisch voetbalelftal (mannen)
 Samisch voetbalelftal (vrouwen)